Il vestito color carne indossato da Marilyn Monroe il 19 maggio 1962 presso il Madison Square Garden in occasione dei festeggiamenti per il quarantacinquesimo compleanno dell'allora presidente degli Stati Uniti d'America John Fitzgerald Kennedy, conosciuto per questo anche come "Happy Birthday Mr. President Dress", fu realizzato da Bob Mackie che al tempo lavorava presso l'atelier del costumista statunitense Jean Louis ed è rimasto nella storia come una delle mise più ricordate e celebri dell'attrice, oltre ad essere spesso citato come esempio di sensualità femminile.

Il vestito è un abito da sera di chiffon lungo ed aderente, impreziosito da strass ricamati in un motivo a rosetta. L'abito, che lascia le spalle scoperte ed è dotato di un'abbondante scollatura sulla schiena, è stato descritto dal politico statunitense Adlai E. Stevenson III come "skin and beads" ("pelle e perline"). La perfetta aderenza e il colore, che riprendeva quello della pelle di Marilyn Monroe, davano l'illusione che lei fosse vestita unicamente di lustrini. Molte fonti riportano la notizia che, affinché l'abito fosse quanto più aderente possibile, le fosse stato cucito addosso.

Nancy Valentino, presidente del marketing di Christie's ha parlato dell'abito dicendo "Le era impossibile indossare biancheria intima con quel tipo di vestito. Le era stato letteralmente cucito addosso, ed io penso che la cosa interessante è che lei voleva che fosse così attillato da dover essere tagliato e cucito direttamente sul suo corpo". Jean Louis invece ebbe a dichiarare che si trattava di "un vestito che solo Marilyn Monroe avrebbe il coraggio di indossare".

Il vestito che indossò Marilyn Monroe quella notte ha anche il primato di essere l'abito più costoso mai battuto ad un'asta. È infatti stato venduto da Christie's di New York il 27 ottobre del 1999 al prezzo finale di 1.267.500 dollari. Il 17 novembre 2016 l'abito è stato rivenduto all'asta da Julien's Auctions al prezzo di 4.800.000 dollari, battendo nuovamente il suo stesso record. Originariamente l'abito era costato a Marilyn Monroe 1.440 dollari, comprese le scarpe.

Danneggiamento 
Nel 2022 l'influencer statunitense Kim Kardashian ha affittato il vestito per una grande somma di denaro in occasione del Met Gala di quell'anno, rovinandolo irreparabilmente. La taglia del vestito, molto aderente (era stato fatto su misura per Marilyn), non era adatta alla forma del corpo di Kim che, per poterci entrare, avrebbe perso più di 7 chili in tre settimane. Durante la camminata sul red carpet ha dovuto sfilare con un pelliccia bianca che le copriva il fondo schiena perché l'abito era troppo stretto per rivestirlo del tutto, mentre per il resto dell'evento ha indossato un'esatta copia. Dopo l'evento, il tessuto intorno alla cerniera sul retro del vestito era visibilmente strappato come anche la parte inferiore della gonna, inoltre alcuni degli strass di cui era ricoperto il vestito sono spariti; tutto ciò è stato denunciato da molte persone che hanno pubblicato diverse foto su internet mostrando l'abito prima e dopo l'evento.  

Questa vicenda ha scosso molto l'opinione pubblica in quanto, secondo molti, un vero e proprio pezzo di storia del cinema americano sarebbe stato sfregiato per sempre.

Note

Collegamenti esterni

 

Abiti celebri
Marilyn Monroe